Embryo, embrión en latín y en varias lenguas actuales, puede referirse a:

Embryo, una película de 1976 protagonizada por Rock Hudson.
Embryo, una banda alemana de rock progresivo.
Embryo, una canción de Pink Floyd incluida en su álbum Works.
Embryo, una canción de Dir En Grey incluida en su álbum Kisou.
Embryo, una canción de Black Sabbath incluida en su álbum Master of Reality.